Кубок Чехії з футболу 2011–2012 — 19-й розіграш кубкового футбольного турніру в Чехії. Титул вперше здобув клуб Сігма (Оломоуц).

Календар

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 серпня 2011

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 серпня 2011

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 вересня 2011

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 вересня 2011

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 вересня 2011

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 листопада 2011

|}

1/8 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|21 вересня/19 жовтня 2011

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|21 вересня/26 жовтня 2011

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 вересня/19 жовтня 2011

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 вересня/19 жовтня 2011

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/26 жовтня 2011

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|19 жовтня/16 листопада 2011

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/14 березня 2012

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|21/28 березня 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|21/29 березня 2012

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|11/18 квітня 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|11/19 квітня 2012

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Чехії на soccerway 

2011–2012
Чехія
Чехія